en littérature :
 Peur noire, un roman de Harlan Coben

 au cinéma :
 Peur noire, un téléfilm allemand réalisé par Edzard Onneken